L'ICRT (Institut Cubain de Radio et de Télévision) (en espagnol : Instituto Cubano de Radio y Televisión) est la société publique de radio et de télévision de Cuba. L'ICRT a été créé en 1961.
Cette société de télévision est membre de l'Organisation des Télécommunications Ibéro-Américaines (OTI).

Audiovisuel public
Groupe audiovisuel
Télévision à Cuba
Radio à Cuba